Savia är ett släkte av emblikaväxter. Savia ingår i familjen emblikaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Emblikaväxter
Savia